Guemar peut faire référence à :

 Guemar, une commune algérienne de la wilaya d'El Oued,
 Guémar, une commune française du département du Haut-Rhin.

Homonymie de toponyme